Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2019 (англ. St. Petersburg Open 2019) — 24-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир проходил на кортах Сибур-Арены. Игры основной сетки соревнований состоялись с 16 по 22 сентября 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 9 Сентября 2019.

Особая категория игроков

Получившие уайлд-кард 
  Евгений Донской
  Янник Синнер
  Дуди Села

Имеющие защищённый рейтинг 
  Йозеф Ковалик
  Янко Типсаревич

Победители квалификации 
  Лукаш Росол
  Егор Герасимов
  Алексей Ватутин
  Илья Ивашко

Лаки-лузеры 
  Дамир Джумхур
  Маттео Виола

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Церемония закрытия 
На церемонии закрытия турнира выступила американская певица Анастейша.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Россия
Теннис
2019
Сентябрь 2019 года